Cuozzo est un nom de famille d'origine italienne (campanienne) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1975), compositeur italien ;
 Errico Cuozzo (né en 1945), historien italien ;
  (né en 1941), joueur américain de football américain ;
  (né en 1950), journaliste et écrivain américain.

Notes et références